Tolnai Gábor
Tolnai Gábor (1910–1990) József Attila-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja
Tolnai Gábor (1924–1975) bányamérnök
Tolnay Gábor
Tolnay Gábor (1931–2023) agrártörténész, múzeumigazgató